Aardrijkskunde
 Baronie Ronse, historisch baronie in Vlaanderen
 De Vrijheid van Ronse, historisch vrijgoed op het grondgebied van de Belgische stad Ronse
 Kanton Ronse, kanton in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Provinciedistrict Ronse, voormalig provinciedistrict in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Ronse, stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Begraafplaats van Ronse, begraafplaats in Ronse

Bouwwerk
 Kasteel van Ronse, voormalig kasteel in de Belgische stad Ronse
 Station Ronse, station in de Belgische stad Ronse

Personen met de achternaam Ronse
 Alfred Ronse, Belgisch politicus
 Axel Ronse, Belgisch politicus
 Edmond Ronse, Belgisch politicus
 Herman Ronse, Belgisch syndicalist en Vlaams activist

Sport
 Blue Rocks Ronse-Kluisbergen, Belgische basketbalploeg
 KSK Ronse, Belgische voetbalploeg uit de stad Ronse

Andere
 Baron van Ronse, adellijke titel

Ronse